Shooter - Attentato a Praga (The Shooter) – film del 1995 diretto da Ted Kotcheff
 The Shooter  – film del 1997 diretto da Fred Olen Ray
 The Shooter  – album di Stefano Mainetti del 1998

Pagine correlate 
Shooter